AAMI Classic 2012 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне первого в сезоне турнира Большого шлема на кортах Kooyong Stadium в Мельбурне, Австралия. В турнире принимают участие 8 теннисистов.

Турнир-2012 проходил 11—14 января.

Действующий победитель турнира — австралиец Ллейтон Хьюитт — не защищал свой титул.

Формат 
Организаторы провели трёхраундовый турнир с играми на выбывание. Проигравшие в первом и втором раундах в дополнительных играх разыграли места с третьего по восьмое.

Участники турнира 

  Жо-Вильфрид Тсонга (первый раунд, отказ, восьмое место)
  Томаш Бердых (первый раунд, седьмое место)
  Марди Фиш (финал, второе место)
  Энди Роддик (первый раунд, шестое место)
  Гаэль Монфис (полуфинал, четвёртое место)
  Милош Раонич (первый раунд, отказ)
  Юрген Мельцер (полуфинал, третье место)
  Бернард Томич (титул)
  Кэй Нисикори (первый раунд, пятое место)

Сетка турнира

Матч за 3-е место

Утешительный турнир

Примечания

См. также 
 AAMI Classic

 Mubadala World Tennis Championship 2011 (Декабрь)
 Женский выставочный турнир в Сингапуре 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 

Австралия
Теннис
Январь 2012 года
2012